Хрватска пучка странка (1919), политичка странка у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
 Хрватска пучка странка (1997), политичка странка у Републици Хрватској